Натуральне число 1059
 1059 рік до нашої ери
 1059 рік нашої ери